Хайндс () может означать:

Топоним 
 Хайндс (Новая Зеландия)
 Хайндс — округ штата Миссисипи, США

Фамилии

См. также